Nåde er et flertydigt begreb:

 Nåde (religion) - I religiøs forstand betegner nåde en tilstand, hvor den der har nåde, har Guds velvilje og kærlighed.

 Nåde (tilgivelse) - tilgivelse eller fritagelse fra straf i f.eks. vendingen "at bede om nåde".

 Nåde (prædikat) - prædikat (en høflig omtale- og tiltalteform), der bruges om/til visse højadelige personer (i Danmark traditionelt om/til baroner/baronesser, lensbaroner/lensbaronesser, grever/grevinder/komtesser og lensgrever/lensgrevinder).

Etik
Religion